Humphrey Stafford, I duque de Buckingham (15 de agosto de 1402-10 de julio de 1460) fue un noble inglés, bisnieto del rey Eduardo III de Inglaterra por parte de su madre. Fue comandante militar durante la guerra de los Cien Años y la guerra de las Dos Rosas.

Primeros años 
Humphrey Stafford nació en Stafford, Staffordshire el 15 de agosto de 1402 siendo hijo de Edmund Stafford, conde de Stafford y de su esposa Ana de Gloucester, hija de Tomás, de Woodstock, el menor de los hijos de Eduardo III.

Antes de cumplir un año, su padre murió luchando por el bando realista en la batalla de Shrewsbury, en julio de 1403. Con la muerte de su padre, se convirtió en sexto conde de Stafford, heredando más de una docena de condados, aunque más de dos tercios de estos aún permanecieron ocupados por su madre y hasta que cumplió los dieciséis años, solo recibió un ingreso reducido, de menos de £ 1260. Al ser menor de edad, su tutela legal quedó en manos de la Corona, siendo ejercida por Juana de Navarra, consorte de Enrique IV.

Fue nombrado caballero por Enrique V el 22 de abril de 1421 y tras la muerte de este formó parte del consejo de regencia, llegando a ser Consejero Privado en 1424. Fue visto como una influencia moderadora entre las pugnas por el poder entre Hunfredo, duque de Gloucester y el obispo Enrique de Beaufort. Fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera el 22 de abril de 1429.

Stafford se desempeñó como teniente general de Normandía entre 1430 y 1432. En 1431 fue creado conde de Perche por Enrique VI (Perche era una provincia normanda ocupada por Inglaterra). Este título fue uno de los muchos otorgado por Enrique VI a sus principales partidarios durante la ocupación inglesa de Francia durante la guerra de los Cien Años.

Con la muerte de su madre en 1438, Stafford recibió el resto de las propiedades de su padre además de las que poseía su madre por derecho propio, entre estas últimas destacaba el título de conde de Buckingham. Posteriormente, el 14 de septiembre de 1444 fue creado duque de Buckingham convirtiéndose en uno de los mayores propietarios de tierras en Inglaterra. A pesar de todos los ingresos que supuso la posesión de títulos, durante el tiempo que desempeñó el cargo de capitán de la guarnición de Calais, este fue en gran medida su mayor fuente de ingresos.

Otras cargos públicos que ocupó fueron Senescal de Halton (1439) y teniente de Marches (1442-1451). Ejerció además como Señor alcaide de los Cinco Puertos y Constable del castillo de Dover y de Queensborough (en la isla de Sheppey) en 1450. Posteriormente representó a la Corona Inglesa durante las conversaciones de paz con los franceses en 1445-1446 y en las negociaciones con los rebeldes comandados por Jack Cade en Blackheath. Al ser Condestable de Inglaterra participó el 18 de febrero de 1447 en el arresto de Humphrey, duque de Gloucester en Bury St Edmunds.

Guerra de las Dos Rosas 
El Consejo Privado fue controlado por Edmund Beaufort, duque de Somerset desde alrededor de 1451. Buckingham apoyó a Somerset, tratando de mantener la paz entre él y Ricardo Plantagenet, duque de York. Sin embargo en agosto de 1453 el rey enloqueció y York fue nombrado Lord Protector, quién apresó a Somerset. Cuando el rey se recuperó en 1455, destituyó a York y lo expulsó de la corte. Al estallar el conflicto entre el bando del rey y el duque de York, Buckingham fue leal al rey sin embargo se mostró reacio a tomar las armas para ayudar a Somerset, a pesar de que su hijo estaba casado con la hija de este último. Optando por la negociación, consiguió la liberación de Somerset en febrero de 1455 y mantuvo las negociaciones hasta la víspera de la primera batalla de St Albans el 22 de mayo de 1455, considerada el primer enfrentamiento de la guerra de las Dos Rosas. En esta batalla, el ejército del rey conformado por 2 000 hombres sufrió una derrota donde Somerset había muerto, Buckingham resultó herido e incluso el rey fue capturado. York, nuevamente en el poder, se proclamó a sí mismo Condestable de Inglaterra y mantuvo prisionero al rey volviendo al papel de Lord Protector cuando este enfermó de nuevo. A lo largo de todo esto, Buckingham mantuvo una mente abierta y ayudó a mantener una relativa estabilidad durante el segundo protectorado de York.

Por desgracia, sus acciones lo distanció de la reina Margarita, quién apoyaba a York, oponiéndose a la decisión de despedir a sus medio hermanos, Henry y Thomas Bourchier, de su cargo y se negó a apoyar a York en situaciones militares. Pero finalmente se alineó con la reina lográndose la reconciliación de ambas facciones durante el Loveday, celebrada el 2 de marzo de 1458. Cuando las hostilidades se reiniciaron, su intervención en la batalla del Puente de Ludford llevó a la derrota de las fuerzas de York y fue recompensado por Lancaster con grandes extensiones de las tierras arrebatadas al yorkista William Oldhall.

Tras reagruparse, el yorkista Ricardo Neville, conde de Warwick desembarcó en Sandwich en junio de 1460. Poco antes de la batalla de Northampton Warwick envió a sus hombres a negociar, sin embargo Buckingham no se mostró conciliador e incluso les digo que el conde de Warwick no llegarán a la presencia del rey y si viene, morirá. La batalla se libró el 10 de julio de 1460 y terminó cuando Edmund Grey, conde de Kent traicionó al rey y ordenó a sus hombres deponer las armas, lo que permitió el acceso a los yorkistas al campamento. En la lucha que siguió, Buckingham, el conde de Shrewsbury, el barón Egremont y el vizconde de Beaumont fueron asesinados por un grupo de los hombres de Kent. Buckingham fue enterrado poco después en Gray Friars, Northampton.

Matrimonio y descendencia 
Antes del 18 de octubre de 1424 Buckingham se casó con Lady Ana Neville, hija de Ralph Neville, conde de Westmorland y de Joan Beaufort. Fruto del matrimonio nacieron:

 Humphrey Stafford, conde de Stafford (m. 1457), se casó con Margaret Beaufort, hija de Edmund Beaufort, duque de Somerset y de Eleanor Beauchamp. Junto a Margaret fueron padres de Henry Stafford, II duque de Buckingham.
 Henry Stafford (c. 1425–1471), tercer esposo de Margarita Beaufort, hija de Juan Beaufort. Margarita se había casado previamente con Edmundo Tudor, medio hermano Enrique VI y furto de dicho matrimonio había nacido el futuro Enrique VII. Ella y Henry no tuvieron descendencia.
 Catherine Stafford (1437–1476). casada con John Talbot, conde de Shrewsbury.
 John Stafford, conde de Wiltshire (m. 1473), casado con Constance Greenee, fueron padres de Edward Stafford, conde de Wiltshire.
 Joan Stafford (1442–1484), casado en primeras nupcias con William Beaumont y posteriormente con William Knyvett.
 Anne Stafford (1446–1472), casada primeramente con Aubrey de Vere, hijo de John de Vere, conde de Oxford. Luego se casó Thomas Cobham, barón Cobham.

Fue sucedido por su nieto Henry, ya que su primogénito había muerto en 1457.

Distinciones honoríficas y heráldica

Órdenes de caballería 
  Caballero de la Orden de la Jarretera (1429).

Heráldica

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Familia Stafford
Duques de Buckingham (1444)
Nacidos en Stafford